__БЕЗКН__

Oxyaeninae (Оксијаенинае — „оштре хијене”) је изумрла потпородица плаценталних сисара из изумрле породице Oxyaenidae, која је у периоду од касног палеоцена до касног еоцена настањивала подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чинили родови Argillotherium, Malfelis, Oxyaena, Patriofelis, Protopsalis и Sarkastodon, и парафилетски род Dipsalidictis. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је оксијаенини.

Етимологија назива

Опис 
Код представника потпородице Oxyaeninae други горњи пар кутњака (M2) је или умањен (редукован) или није присутан у горњој вилици. Ове врсте сисара нису посједовале трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) у својим вилицама.

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Oxyaeninae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Oxyaeninae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Oxyaeninae унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaenidae

Референце

Литература 

 J. L. Wortman (1902.) "Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum." The American Journal of Science, series 4 13:197-206
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 H. W. Matthes (1967.) "Erstmaliger Nachweis eines Vertreters der Oxyaeninae (TROUESSART, 1885) (Creodonta) in Europa (First record of a representative of the Oxyaeninae in Europe)." Geologie, Berlin 16:452-456
 R. K. Stucky and T. G. Hardy (2007.) "A new large, hypercarnivorous oxyaenid (Mammalia, Creodonta) from the middle Eocene of the Wind River Formation, Natrona County, Wyoming." Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 39:57-65